Dit is een lijst van vliegvelden in Nederland die gegroepeerd is naar type en alfabetisch gesorteerd is naar locatie. Veruit de grootste luchthaven is Schiphol, een van de grootste luchthavens van Europa. Andere burgerluchthavens zijn Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde, Eindhoven Airport en Maastricht Aachen Airport. Vliegbases Soesterberg en Twente worden niet meer door Defensie gebruikt, maar Twente zou als burgerluchthaven door kunnen starten en Soesterberg zal in gebruik blijven bij een lokale zweefvliegclub. De luchthavens van Concordia, Kralendijk en The Bottom liggen in het Caribische deel van Nederland. Bonaire International Airport is veruit de grootste Nederlandse burgerluchthaven in Caribisch Nederland en is tevens de vierde grootste luchthaven van Nederland.

Passagiersaantallen 

 
Nederland
Vliegvelden